Världmästerskapet 1994 i volleyboll för damer spelades mellan 21 och 30 oktober 1994 i Belo Horizonte och São Paulo, i Brasilien. Det var den 12:e upplagan av tävlingen och 16 landslag deltog. Kuba vann tävlingen för andra gången genom att besegra Brasilien i finalen.

Deltagande lag

Grupper

Första rundan

Grupp A 
Ginasio de Mineirinho, Belo Horizonte

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för semifinal.
      Kvalificerade för kvartsfinal.

Grupp B
Spelad i Ginásio do Ibirapuera, São Paulo.

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för semifinal.
      Kvalificerade för kvartsfinal.

Grupp C 
Ginasio de Mineirinho, Belo Horizonte

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för semifinal.
      Kvalificerade för kvartsfinal.

Grupp D 
Spelad i Ginásio do Ibirapuera, São Paulo.

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för semifinal.
      Kvalificerade för kvartsfinal.

Slutspelsfasen

Matcher mellan gruppvinnare 
Spelade i Ginasio de Mineirinho, Belo Horizonte

Resultat

Slutspel 
Spelad i Ginásio do Ibirapuera, São Paulo.

Resultat

Spel om 5-8:e plats

Resultat

Slutplaceringar

Referenser

Noter

Sportåret 1994
1994
Volleybollsäsongen 1994/1995
Internationella volleybolltävlingar i Brasilien
1994 i Brasilien
Sportevenemang i São Paulo
Belo Horizonte